Сан Габриел може да се отнася за:
 Сан Габриел, град в Калифорния, Съединените щати
 Сан Габриел (Мексико), град в Халиско, Мексико
 Сан Габриел (планина), планина в Съединените щати
 Сан Габриел (река), река в Съединените щати
 Сан Габриел (залив), залив на Тихия океан